O St. Patrick’s Athletic Football Club é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Dublin.

Ligações externas 
  

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1929